Aleuas steht für 

 Aleuas I. von Larisa, halblegendärer Stammvater des antiken griechischen Geschlechts der Aleuaden
 Aleuas (Gattung), eine Heuschreckengattung